Canoë peut désigner :

 Canoë, petite embarcation d'origine amérindienne propulsée avec des pagaies ;
 « canoë », en français et dans d'autres langues, n'importe quel type d'embarcation à pagaie simple, synonyme de canot ou pirogue ou confondu avec le kayak ;
 canoë-kayak, pratique sportive ou de loisir avec toutes embarcations propulsées à la pagaie, synonyme de « sports de pagaie » ;
 Canoë, société canadienne du web ;
 Canoë, œuvre de Gilberto Zorio située dans la ville de Reims.

Autre 
 Canoës, le livre de Maylis de Kerangal paru en 2021